Cirillo I di Alessandria – patriarca di Alessandria dal 412 al 444
Cirillo I di Antiochia – vescovo di Antiochia tra il III e il IV sec.
Cirillo I di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme dal 313/315 al 386
Cirillo I di Mosca – patriarca di Mosca e di tutte le Russie dal 2009
Cirillo Lucaris – patriarca di Costantinopoli a più riprese tra il 1612 e il 1638